Toto je seznam umělců, kteří nahrávají pro Reprise Records nebo spřízněné značky.

A 
 Acid Trip

B 
 B-52s
 Walter Becker
 Greg Behrendt
 The Harold Betters Sound
 Bloodsimple (Bullygoat/Reprise)
 Lindsey Buckingham
 Michael Bublé (143/Reprise)

C 
 Billy Corgan
 Eric Clapton (Duck/Reprise)
 Crime Mob (Crunk Incorporated/BME/Reprise)

D 
 Deftones
 Depeche Mode (Mute/Sire/Reprise)
 Dino, Desi & Billy
 Dinosaur Jr.
 Disturbed

E 
 E-40 (BME/Reprise)
 Duane Eddy
 Eisley
 Enya
 Esthero

F 
 Donald Fagen
 Fanny
 Federation
 Filter
 Fleetwood Mac
 The Fugs

G 
 Martin L. Gore (Mute/Reprise)
 Green Day
 Josh Groban (143/Reprise)
 Guster

I 
 Idiot Pilot

J 
 James Iha
 Andreas Johnson

K 
 Caleb Kane
 Morgana King

L 
 Lalaine
 The LeeVees
 Life, Sex & Death
 Lil Scrappy (BME/Reprise)

M 
 Jessi Malay
 Mastodon (in association with Relapse Records)
 Bonnie McKee
 Men, Women & Children
 Idina Menzel
 Mandy Moore
 Alanis Morissette (Maverick/Reprise)
 Music Instructor (Kinetic/Reprise)
 My Chemical Romance

N 
 Neil Young
 Stevie Nicks

P 
 Paris Sisters
 Johnny Prophet

R 
 Rockin' Berries

S 
 John Sebastian
 The Secret Machines
 Shadows Fall
 Sandie Shaw
 Kenny Wayne Shepherd
 Allen Sherman
 Single File
 The Smashing Pumpkins
 Jo Stafford
 Static-X
 Steely Dan
 Stills-Young Band

T 
 Take 6
 Serj Tankian (Serjical Strike/Reprise)

U 
 The Used

V 
 Veronicas, The
 The Vogues

Y 
 Neil Young

Související články 
 Seznam bývalých umělců Reprise Records

Reference 

Reprise Records